Die Serie A 2020/21 war die 89. Spielzeit der höchsten italienischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie wurde am 19. September 2020 eröffnet und nicht durch eine Winterpause unterbrochen. Lediglich über Weihnachten und den Jahreswechsel fand eine kurze Pause statt. Bedingt war diese enge Terminierung durch das spätere Ende der Vorsaison in Folge der COVID-19-Pandemie sowie die ab Mitte Juni 2021 stattfindende EM 2021. Die letzten Spiele wurden am 23. Mai 2021 ausgetragen.

Saisonverlauf 
Nachdem die AC Mailand, die in der Saison 2010/11 zuletzt Meister wurde, zunächst vom 4. bis zum 21. Spieltag die Tabellenspitze belegte, wurde das Team im Anschluss vom Stadtrivalen Inter abgelöst. Bereits vier Spieltage vor Saisonende konnten sich die Nerazzurri, die sogar noch ein Jahr länger hatten warten müssen als Milan, ihre insgesamt 19. Landesmeisterschaft sichern, nachdem Atalanta Bergamo als letzter Verfolger nur zu einem Remis gegen Sassuolo kam. Zu diesem Zeitpunkt war es noch allen Mannschaften auf den Rängen 2 bis 7 möglich, die Qualifikation zu allen europäischen Wettbewerbe von der Conference bis zur Champions League zu erreichen. Vor dem letzten Spieltag stand Lazio Rom als Teilnehmer an der Europa League fest, für die restlichen drei Champions-League-Plätze gab es noch vier Kandidaten. Das Rennen machten letztendlich Milan, Atalanta sowie Juventus; da Napoli nur remis gegen Hellas spielte, verpasste das Team von Gennaro Gattuso – der daraufhin den Verein verließ – den Einzug in die Königsklasse. 

Nach dem 34. Spieltag war in der anderen Tabellenhälfte Aufsteiger Crotone der unmittelbare Wiederabstieg sicher; durch das 92. Gegentor unterbot die Mannschaft den bisherigen Negativrekord der AS Casale aus der Saison 1933/34. Auch Parma musste nach einer Niederlage bei Torino den Gang in die Serie B verkraften, einen Spieltag vor Schluss folgte mit Benevento ein zweiter Vorjahresaufsteiger.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2020/21 qualifizierten sich die 17 besten Mannschaften der vorherigen Saison (Serie A 2019/20), die zwei besten Mannschaften der vorherigen Zweitligasaison (Serie B 2019/20) sowie der Sieger der vorherigen Zweitliga-Play-offs (Play-offs der Serie B 2019/20):

Die 17 besten Mannschaften der vorherigen Saison:
 Atalanta Bergamo
 FC Bologna
 Cagliari Calcio
 AC Florenz
 CFC Genua
 Sampdoria Genua
 AC Mailand
 Inter Mailand
 SSC Neapel
 Parma Calcio
 AS Rom
 Lazio Rom
 US Sassuolo Calcio
 FC Turin
 Juventus Turin
 Udinese Calcio
 Hellas Verona

Die zwei besten Mannschaften der vorherigen Zweitligasaison:
 Benevento Calcio
 FC Crotone

Der Sieger der vorherigen Zweitliga-Play-offs:
 Spezia Calcio

Statistiken

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste 
Die Sortierung erfolgt analog zur Liste der LNPA.

Assistliste 
Die Sortierung erfolgt analog zur Liste der LNPA.

Wissenswertes 
 Rafael Leão (AC Mailand) erzielte am 13. Spieltag beim 2:1 gegen die US Sassuolo bereits nach 6,2 Sekunden das erste Tor des Spiels und löste somit Paolo Poggi als bisherigen Rekordhalter der Liga ab.
 Der FC Crotone zog mit seinem 91. Gegentor mit der AS Casale gleich, die in der Saison 1933/34 ebenso viele Gegentreffer hatte hinnehmen müssen, so viel wie keine andere Mannschaft in der Ligageschichte.

Auszeichnungen 
Seit der Spielzeit 2018/19 zeichnet die Serie A die besten Spieler der Saison aus. Zum Start der Spielzeit 2019/20 folgte die Auszeichnung des Spielers des Monats.

Spieler des Monats

Meistermannschaft 
(In Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

 Radja Nainggolan (4/-) verließ den Verein während der Saison

Siehe auch 
 Serie A
 Ewige Tabelle der Serie A
 Coppa Italia 2020/21
 Federazione Italiana Giuoco Calcio
 Spieler des Monats der Serie A
 Fußball in Italien
 Serie B 2020/21
 Serie C 2020/21

Weblinks 

 Offizielle Website der Serie A (italienisch, englisch)

Einzelnachweise 

2020
Fußballsaison 2020/21